

Geografia 
 Lab  – fiume kosovaro
 Láb  – comune della Slovacchia nel distretto di Malacky

Sigle 
 Langile Abertzaleen Batzordeak  – sindacato nazionalista basco
 League of American Bicyclists  – federazione statunitense di ciclismo
 Lloyd Aéreo Boliviano  – compagnia di bandiera boliviana
 Lega Amatoriale Baseball – Campionato Baseball Amatoriale

Altro 
 lab – abbreviazione di laboratorio
 Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Lablab, Papua Nuova Guinea
 Lab  – Spazio colore Lab

Pagine correlate 
 Laab – pagina di disambiguazione